Művészet
 John Henderson (1949) angol filmrendező
Politika
 John Henderson (1797–1857) amerikai szenátor Mississippi államból
 John B. Henderson (1826–1913) amerikai szenátor Missouri államból
Sport
 John Henderson (1933) kanadai profi jégkorongozó
 John Henderson (1973) skót dartsjátékos